A patinação de velocidade é um desporto olímpico desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Chamonix 1924. Eventos femininos começaram a ser adicionados a partir dos Jogos de Squaw Valley 1960.

A União Internacional de Patinação, órgão gestor do esporte, é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional desde a fundação deste. Estavam agendados alguns eventos da modalidade para os Jogos Olímpicos de Verão de 1916, em Berlim, que foram cancelados em virtude da I Guerra Mundial. A partir de 1924, a modalidade esteve presente em todas as edições dos Jogos de Inverno.

A mais recente adição ao programa olímpico de patinação de velocidade foi a largada coletiva, evento disputado a partir da edição de 2018.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 

!